Die Liste der größten Unternehmen in Mittel- und Osteuropa enthält die von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte Touche Tohmatsu in der Liste „Top 500 companies in Central and Eastern Europe“ veröffentlichten umsatzstärksten Unternehmen in Mittel- und Osteuropa (ohne Russland, Ukraine und Belarus).

Aufgeführt sind der Hauptsitz, Umsatz und die Branche der 100 größten Unternehmen (ohne Banken und Versicherungen). Die Zahlen sind in Millionen Euro angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2017.

Einzelnachweise 

Unternehmen
Unternehmenmitteleuropa
Mittel- und Osteuropa